Gesta Normannorum Ducum, kronika monaha Vilima od Jumiègea
 Girl Next Door (razdvojba)
 God's Not Dead (film)
 kracia za graduated neutral density filter, GND-Filter, vrsta optičkog filtera
 Green New Deal
 ground, engleski za masu, vidi uzemljenje
 Gemeinsame Normdatei, integrirana autoritetska datoteka kojom upravlja Njemačka nacionalna knjižnica
 IATA-ina kratica za međunarodnu zračnu luku Maurice Bishop u Grenadi
 ISOV-a kratica za jezik Zulgo-Gemzek kojim se govori u Kamerunu
 automobilska oznaka za Powiat Nowodworski (Pomeransko vojvodstvo)
 njemačka kratica za geologisches Naturdenkmal